

Geografia
 Velia – uno dei sette colli di Roma
 Elea-Velia – antica città della Magna Grecia, nell'attuale provincia di Salerno
 Novi Velia – comune della provincia di Salerno

Letteratura
 La Velia – romanzo di Bruno Cicognani

Onomastica
 Velia – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi
 Velia – personaggio della serie Pokémon

Zoologia 

 Velia – genere di insetti Hemiptera Heteroptera